Список премьер-министров Ирана приведён с момента создания до даты упразднения данной должности, то есть с 1 мая 1907 по 3 августа 1989 года.

Партии

Премьер-министры Ирана (1907—1989)

Ныне живущие

Ссылки 
 

Иран
Государственное устройство Ирана